Lari (waluta Gruzji)
 Lari (miejscowość we Włoszech)
 Lari malediwskie (moneta zdawkowa na Malediwach)